Волчковский сельский совет ()

Ивано-Франковская область 
 Волчковский сельский совет — Снятынский район.

Киевская область 
 Волчковский сельский совет — Переяслав-Хмельницкий район.
 Волчковский сельский совет — Полесский район.

Тернопольская область 
 Волчковский сельский совет — Зборовский район.

Черниговская область 
 Волчковский сельский совет — Козелецкий район.